Змагання з фристайлу в дисципліні могул серед чоловіків у програмі Зимових Олімпійських ігор 2022 пройшли 3 і 5 лютого в сніговому парку «Геньтін», Чжанцзякоу.

Медалісти

Розклад 
Вказано місцевий час (UTC+8)

Результати

Кваліфікації

1-ша кваліфікація 
У першому кваліфікаційному раунді десять найкращих спортсменів кваліфікуються напряму до фіналу. Решта 20 спортсменів беруть участь у другому кваліфікаційному раунді.

2-га кваліфікація 
Після другого кваліфікаційного раунду беруться до уваги кращі оцінки з тих, що показали спортсмени в першому і другому раундах. Десять спортсменів з кращими такими оцінками потрапляють до фіналу, а решта десять вибувають.

Фінал

1-й фінал

2-й фінал

3-й фінал

Примітки 

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2022